Méaulle est un patronyme porté notamment par :

 Fortuné Méaulle (1844-1901), graveur sur bois et écrivain français ;
 Hyacinthe-Charles Méaulle (1795-1890), homme politique français ;
 Jean Nicolas Méaulle (1757-1826), homme politique français.

Méaulle est un ancien groupe de presse français.

Homonymie de patronyme